Чемпионат Португалии по футболу 1950/1951 является 17-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 6-й раз в своей истории стал «Спортинг».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забито 772 гола (в среднем 4,24 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации
 Futebol Português em Números
 Статстика на rsssf.com

1950/1951
Португалия
Португалия
1950 год в Португалии
1951 год в Португалии